Boa Vista, város Észak-Brazíliában
 Boa Vista sziget a Zöld-foki Köztársaságban